Kabinett Kishida steht für folgende japanische Regierungen:
 das 100. Kabinett Kishida I von Oktober bis November 2021
 das 101. Kabinett Kishida II seit November 2021